Landkreis Friedberg ist der Name folgender ehemaliger deutscher Landkreise:

 Landkreis Friedberg (Hessen) in Hessen, heute Wetteraukreis
 Landkreis Friedberg (Bayern) in Bayern, heute Landkreis Aichach-Friedberg